

Patronyme 

 Bjarne Corydon (1973- ), homme politique danois
  (1942-), journaliste américain, auteur du livre L. Ron Hubbard: Messiah or Madman? sur L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie

Toponyme 

 Corydon, localité du comté de Harrison dans l'Indiana ;
 Corydon, localité du comté de Wayne dans l'Iowa ;
 Corydon, localité du comté de Henderson dans le Kentucky.

Littérature 
 Corydon, pseudonyme de l'écrivain néerlandais 
 Corydon, un berger des pastorales, en particulier un berger dont l'amour pour un garçon est décrit dans les Idylles 4 et 5 du poète grec Théocrite et dans la deuxième des Églogues du poète romain Virgile (Publius Vergilius Maro, 70-19 B.C.E.)
 Corydon, quatre dialogues socratiques d'André Gide à propos de l'homosexualité masculine et de la pédérastie, paru en

Autre 
 Corydon, genre de passereau ne comprenant qu'une seule espèce d'oiseau, l'Eurylaime corydon (Corydon sumatranus)
 , ancien fabricant de motos britannique

Voir aussi 
 Croydon